{{Орган законодательной власти
 | название = Лёгтинг
 | оригинальное название = 
   | страна = Фарерские острова
 | текущий созыв = 
 | эмблема = Logo - Løgting.png
   | ширина эмблемы = 200px
   | описание эмблемы = 
 | тип = однопалатный
   | законодательное собрание = 
 | должность главы 1 = Председатель
   | глава 1 = Йогван а Лакьюни
   | партия главы 1 = Народная партия
   | дата избрания 1 = 14 сентября 2019 года
 | количество членов = 33
   | структура 1 = Løgting 2019.svg
     | ширина структуры 1 = 240px
     | описание структуры 1 = 
   | фракции 1 = 
Правительство (17)
  Народная партия (8)
  Партия союза (7)
  Партия центра (2)Оппозиция (16)  Социал-демократическая партия (7)
  Республика (6) 
  Прогресс (2) 
  Новое самоуправление (1) 
   | комитеты 1 = 
   | выборы 1 = 31 августа 2019 года
   | система голосования 1 = избирается гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
 | зал заседаний = Lagting.tórshavn.jpg
   | ширина зала заседаний = 240px
   | описание зала заседаний = Здание лёгтинга, Торсхавн
   | подзаголовок зала заседаний = 
 | сайт = www.logting.fo
 | сноски = 
}}Лёгтинг' (
, ; полное официальное название , ) — однопалатный парламент Фарерских островов, самоуправляемой административной единицы Дании.

Название буквально переводится «законодательный тинг», и происходит от древнеисландского lǫgþing — наименования высшей судебной инстанции в средневековом Норвежском королевстве. Последнее в современном норвежском, датском и шведском пишется Lagting(et), а в исландском Lögþing(ið). Парламент Аландских островов также называется лагтинг.

 История 
Тинги созываются на Фарерских островах более тысячи лет. Предположительно лёгтинг впервые был созван в начале IX века, однако в то время назывался «альтингом». Наряду с тинвальдом острова Мэн и исландским альтингом это одно из трёх старейших народных собраний Европы, представляющий одну из старейших парламентских систем мира. С присоединением Фарерских островов к Норвегии в 1274 году народное собрание было заменено советом 6 выборных представителей островов во главе с законоговорителем—"лёгмавуром". Этот совет, получивший официальное название «лёгтинг» (то есть «законодательный тинг»), имел лишь функции высшей судебной инстанции и просуществовал до 1816 года, когда был упразднён датскими властями.

В 1852 году лёгтинг был восстановлен уже как законосовещательный орган под председательством датского губернатора, в 1923 году получил право выбирать собственного председателя, в 1935 году — решать вопросы налогообложения, а с получением островами автономии в 1948 году стал высшим законодательным органом страны, утверждающим премьер-министра и правительство.

 Порядок формирования 
Сегодня на Фарерских островах существует только один избирательный округ, и число депутатов установлено равным 33. Последний раз закон о выборах был изменён в конце 2007 года; первые выборы по новому закону состоялись 19 января 2008 года. Прежний закон о выборах вступил в силу в 1978 году. По нему число депутатов лёгтинга могло варьироваться от 27 до 32; на 7 округов приходилось 27 мест, и до 5 мест предусматривалось дополнительно. На практике восьми общих выборов, состоявшихся в период 1978—2004 гг. в соответствии с прежним законом 1978 года, обычно избиралось 32 депутата.

Срок полномочий лёгтинга — 4 года. Досрочные выборы в лёгтинг могут иметь место, например, если лёгтинг примет решение о самороспуске. В обычном порядке, премьер-министр (лёгмавур, , буквально «законоговоритель») издаёт извещение о предстоящих выборах и назначает день голосования, которое должно пройти в кратчайшие сроки — в течение 6 недель после извещения.

 Итоги выборов начиная с 1906 года 

1)Закон 2003 года: (Kunngerð nr. 128 frá 19.12.2003).

 Примечания 

 Литература 
 The Faroese Parliament. Løgtingið 2004 (PDF, 4 pages) — official folder in English and in many parts base of this article.
 Løgtingið 150. Hátíðarrit. 150 ár liðin, síðani Løgtingið varð endurstovnað. Tórshavn: Løgtingið, 2002. ISBN 99918-966-3-5 (3 volumes, written in Faroese)
 Hátíðarrit 1. Ritgerð: Hans Andrias Sølvará: ISBN 99918-966-4-3 (PDF, 18 MB) — history from the Vikings to the present
 Hátíðarrit 2. Sergreinar og ævisøgur: ISBN 99918-966-5-1 (PDF, 36 MB ) — articles about special topics and with biographies of all Løgting members since 1852
 Hátíðarrit 3''. Val og valtøl, leitorð og yvirlit: ISBN 99918-966-6-X — elections and results

Фарерские острова
Законодательные органы автономных регионов Дании